Voici la liste des planètes mineures numérotées de 153001 à 154000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 153001 à 154000

153001-153100

153101-153200

153201-153300

153301-153400

153401-153500

153501-153600

153601-153700

153701-153800

153801-153900

153901-154000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000